Skórzyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Skórzyn, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Skórzyn, un village dans la voïvodie de Lubusz